Kazimierz Jańczyk (ur. 1956), regionalista, dziennikarz, publicysta, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
 Roman Jańczyk (ur. 1903), polski piłkarz, pomocnik
 Wiesław Jańczyk (ur. 1931), polski koszykarz i piłkarz

Zobacz też
 Janczyk
 Jancik